Die Bosnisch-herzegowinische Fußballmeisterschaft 1994/95 war die erste Spielzeit der höchsten bosnisch-herzegowinischen Spielklasse im Fußball der Männer seit ihrer Unabhängigkeit von Jugoslawien. Sie begann am 14. Juli 1994 und endete am 14. August 1994.

Die Meisterschaft wurde noch während des Bosnienkrieges ausgetragen, dadurch mussten Spiele oft abgesagt oder aufgrund von zu starken Beschusses abgebrochen werden. An der Meisterschaft nahmen nur bosniakische Mannschaften teil.

Meister wurde der NK Čelik Zenica.

Modus 
In der Saison 1994/95 traten 22 Klubs gegeneinander an. Die Teams wurden in drei Sechsergruppen und eine Vierergruppe aufgeteilt. Nur ein Spiel wurde gegen jede Mannschaft wurde gespielt. Die zwei Gruppenersten qualifizierten sich die K.-o.-Phase. Die vier Gewinner ermittelten in der Finalrunde den bosnisch-herzegowinische Meister.

1. Runde

Gruppe Sarajevo

Gruppe Jablanica

Gruppe Tuzla

Gruppe Zenica

2. Runde

K.-o.-Phase 
Die Spiele fanden am 4. und 5. August 1994 in Zenica statt.

|}

Finalrunde

Weblinks 
 Prva liga 1994/95

1994
Fußballsaison 1994/95